

Patronyme 

  (1848-1930), ingénieur allemand, cofondateur de Blohm + Voss.
 Irma Blohm (1909-1997), femme politique allemande.
 Linn Blohm (1992-), handballeuse internationale suédoise.
  (1885-1979), ingénieur et entrepreneur allemand, fils de .
  (1887-1963), ingénieur et entrepreneur allemand, fils de .

Société
Blohm & Voss, constructeur d'hydravions allemand.

Pop culture 

 Paris Blohm (?-), DJ américain.

 Blöhm titre d'une musique du groupe de neo metal Pleymo.